Контекстно зависимая грамматика (КЗ-грамматика, контекстная грамматика) — частный случай формальной грамматики (тип 1 по иерархии Хомского), у которой левые и правые части всех продукций могут быть окружены терминальными и нетерминальными символами.

Частным случаем формальной грамматики также является контекстно-свободная грамматика.

Язык, который может быть задан КЗ-грамматикой, называется контекстно зависимым языком или КЗ-языком.

Формальное определение 

Формальная грамматика G=(N, T, I, P) является контекстно-зависимой, если все правила P имеют вид:
αAβ → αωβ

где A ∈ N (то есть одиночный нетерминальный символ), ω ∈ (N ∪ T)+ (то есть непустая цепочка, состоящая из терминальных и/или нетерминальных символов), α, β ∈ (N ∪ T)* (то есть любая цепочка, состоящая из терминальных и/или нетерминальных символов).

Примеры 

Следующая грамматика задает контекстно-зависимый язык :
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Так выглядит цепочка порождения aaa bbb ccc:

См. также 
 JFLAP кроссплатформенная программа симулятор автоматов, машины Тьюринга, грамматик, рисует граф автомата

Литература 
 

Языки программирования
Формальные грамматики